Wimbledon 2006 - trzeci w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w dniach 26 czerwca – 9 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club. Tytuły w singlu wywalczyli Roger Federer (po raz czwarty z rzędu) oraz Amélie Mauresmo (pierwszy raz w karierze). Federer w czterosetowym finale pokonał Hiszpana Rafaela Nadala, natomiast Francuzka zwyciężyła w trzech setach Belgijkę Justine Henin-Hardenne.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 

 
 
 

Wimbledon 2006
2006 w Anglii